

Anno 
 605 o 605 a.C.

Codici 
 605 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Marl, vicino Recklinghausen, nella regione tedesca Renania Settentrionale-Vestfalia

Matematica 
 605 – numero